Куенка () је главни град јужне еквадорске покрајине Азуај и истоименог кантона. Трећи је по величини град у Еквадору. Налази се у долини потпуно окруженој врховима Анда, на надморској висини од око 2.500 м.

Историја 
Куенку је 12. априла 1557. године основао гувернер Хил Рамирез Давалос Кито као Санта Ана де лос Куатро Риос де Куенка, по наредби 3. поткраља Перуа, Андреса Уртада де Мендозе. Циљ је био претворити град у пољопривредно средиште подручја околних равница повољних за узгој и гајење стоке, али и у управно средиште за бројно становништво Андске регије. Град је основан у близини насеља Инка Пумпапунго.

Клима

Партнерски градови 
  Росарио
  Темпи
   Осининг

Извори

Спољашње везе 

 Universidad de Cuenca
 Universidad del azuay

Градови у Еквадору